Cops (televisieprogramma), een Amerikaans televisieprogramma geproduceerd door Barbour/Langley Inc.
Cops (film),een stomme film uit 1922 onder regie van Buster Keaton.
Kopps, een Zweedse komediefilm uit 2003 gemaakt door Josef Fares.